

Geografia 
 Misato – cittadina giapponese della prefettura di Akita
 Misato – cittadina giapponese della prefettura di Kumamoto
 Misato – cittadina giapponese della prefettura di Miyagi
 Misato – cittadina giapponese della prefettura di Miyazaki
 Misato – città giapponese della prefettura di Saitama
 Misato – cittadina giapponese della prefettura di Saitama
 Misato –  cittadina giapponese della prefettura di Shimane

Altro 
 Misato – nome proprio di persona femminile giapponese
 Misato Katsuragi – personaggio della serie animata Neon Genesis Evangelion